Марк Робърт Майкъл Уолбърг () е американски актьор и продуцент, носител на награди „БАФТА“ и „Сателит“, номиниран е за по две награди „Златен глобус“ и „Оскар“ и шест награди „Еми“. От 2010 г. има звезда на Холивудската алея на славата. Известни филми с негово участие са „Перфектната буря“, „Планетата на маймуните“, „От другата страна“, „Боецът“ и други.

Биография 
Марк Уолбърг е роден 5 юни 1971 г. в Бостън, Масачузетс. Той е деветото дете в семейството си. На 16-годишна възраст е осъден на 2 години затвор, защото физически напада двама виетнамци, за да открадне бирата им. Пуснат е от затвора след 45 дни и по-големият му брат Дони Уолбърг го насочва към музикално училище. Първият му албум Music For The People, съдържащ хитове като Good Vibrations и Wildside, се продава много добре. Заедно с брат си Дони е сред първите членове на американската момчешка група Ню Кидс он дъ Блок.

Като актьор 
Първото му участие във филмовата индустрия е в Renaissance Man, в ролята на войник. Следват участия във филмите The Basketball Diaries, Boogie Nights, Three Kings (1999), „Перфектната буря“ (The Perfect Storm, 2000) и в гангстерския филм The Italian Job (2003). 2007 за ролята си на бостънски полицай Брус Дигман в „От другата страна“ (The Departed) той е номиниран за Оскар за поддържаща роля.

Освен това Уолбърг е един от продуцентите на поредицата на HBO „Антураж“.

Дискография

Албуми 
 1991 Marky Mark and the Funky Bunch: Music for the People
 1992 Marky Mark and the Funky Bunch: You Gotta Believe
 1994 Prince Ital. Joe с участието на Marky Mark: Life in the Streets
 1995 Prince Ital. Joe с участието на Marky Mark: The Remix Album
 1997 Marky Mark: All Around the World

Песни 
 от Music for the People
 1991 Good Vibrations
 1991 Wildside
 1992 I Need the Money
 1992 On the House Tip
 от You Gotta Believe
 1992 You Gotta Believe
 1993 Gonna Have a Good Time
 1993 Loungin
 от Life in the Streets
 1993 Can't Stop We
 1993 Happy People
 1994 United
 1994 Life in the Streets
 1995 Babylon
 1995 Rastaman Vibration
 от All Around The World
 1996 Hey DJ
 1997 Feel the Vibe
 1997 Best of My Love
 Sonstige
 1994 I Want You (Super Mario Bros. Soundtrack)
 1995 That's The Way I Like It (Kool & The Gang-Cover)
 1995 No Mercy

Филмография

Бележки

Външни препратки 

 
 Интервю с Марк Уолбърг в Moviehole.net
 Интервю с Марк Уолбърг в "Fresh Air"
 Mark Wahlberg on The Hour
 Младежка организация на Марк Уолбърг
 Видео интервю с Марк Уолбърг при препиерата на "The Happening" 

Носители на награда BAFTA
Американски актьори и актриси
Членове на Ню Кидс он дъ Блок
Американски певци
Родени в Бостън
Затворници